Водві́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на схід від Парижа, 75 км на південь від Меца, 26 км на південь від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 73 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 194,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки

Посилання 
 Водвіль на сайті французького Національного інституту географії
 Водвіль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Водвіль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Водвіль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Водвіль на сайті Mapquest

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель